Le parti républicain progressiste au Brésil ;
 Le parti républicain progressiste en Turquie.